В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1801 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1801 году

Январь

Февраль 
 7 февраля — Даниэль Ходовецкий, польский и немецкий художник.

Март 
 28 марта — Ральф Эберкрамби, сэр, английский генерал. Происходил из древней шотландской фамилии, родился в Тулибоде, в графстве Клакманнан.

Апрель

Май 
 13 мая — Мари́я Фелицита́ Викто́рия Саво́йская, принцесса Савойского дома, дочь сардинского короля Карла Эммануила III; отказалась от замужества и вела благочестивую жизнь в миру.

Июнь 
 14 июня — Бенедикт Арнольд пятый, генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешёл на сторону Великобритании.

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

См. также 

 Список умерших в 1800 году
 Список умерших в 1802 году

1801
Умершие в 1801 году